Ханьцзян:

 Реки
 Ханьцзян () (также Ханьшуй, 汉水) — река в Китае, левый приток реки Янцзы.
 Ханьцзян — река в южном Китае, в восточной части провинции Гуандун.

 Административные единицы
 Ханьцзян (Путянь) (涵江) — район в городском округе Путянь.
 Ханьцзян (Янчжоу) (邗江区) — район в городском округе Янчжоу.